KLND steht für:

 ICAO-Code des Flughafens Hunt Field
 KLND-FM, ein Radiosender aus Little Eagle in South Dakota

Abkürzung